Sarduy ist der Familienname folgender Personen:

Maydenia Sarduy (* 1984), kubanische Athletin
Severo Sarduy (1937–1993), kubanischer Poet, Dramaturg und Kritiker der kubanischen Kunst und Literatur